Алексей Ангел:

 Алексей III Ангел — византийский император в 1195—1203.
 Алексей IV Ангел — византийский император в 1203—1204.